Ом может означать:

 Ом, Георг Симон (1789—1854) — немецкий физик, автор известного закона, названного его именем.
 Ом — единица измерения электрического сопротивления, названная в его честь.
 Ом — сакральный звук и мантра в индуизме и буддизме.
 Ом — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Ом — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 ОМ — молодёжный глянцевый журнал, издавался в 1995—2006 годах.
 Ом – фильм 1995 года.
 ОМ — тип речных пассажирских судов.
 Ом — бог, персонаж книг Терри Пратчетта.
 Ом (фамилия) — корейская и немецкая фамилии.
 ОМ — «Организация марксистов», украинское леворадикальное объединение в 2007—2011 годах.

См. также 
 Закон Ома